Pokal evropskih prvakov 1965/66 je prva sezona hokejskega pokala, ki je potekalo med 23. oktobrom in 18. marcem. Naslov evropskega pokalnega zmagovalca je osvojil klub ZKL Brno, ki je v finalu premagal EV Füssen.

Sodelujoči klubi
  EV Füssen 
  ZKL Brno
  SG Cortina 
  HC Chamonix 
  Újpesti Dozsa
  CSKA Sofija
  Klagenfurter AC 
  SC Berne 
  GKS Katowice 
  HK Jesenice 
  Vålerenga IF 
  KSF Copenhague 
  Karhut Pori 
  Västra Frölunda Göteborg

Drevo tekmovanja

Tekme

Prvi krog

Drugi krog

Polfinale

Finale

Najboljši strelec
Karel Skopal (ZKL Brno), 11 golov

1965
1965 v športu
1966 v športu